W Australii:
 Forest Hill – miejscowość w stanie Queensland

W USA:
 Forest Hill – wieś w stanie Luizjana, w parafii Rapides
 Forest Hill – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Forest Hill – dzielnica San Francisco
 Forest Hill – część dzielnicy Queens w Nowym Jorku
W Wielkiej Brytanii:
 Forest Hill – miejscowość w Lewisham, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Forest Hill – stacja kolejowa w Londynie
 Forest Hill – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Forest Hill – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
W Kanadzie:
 Forest Hill – część miasta Toronto